O Markaz Tulkarem é um clube de futebol palestino com sede em Tulkarem.

História 
A equipe compete no Campeonato Palestino de Futebol .

Ligações externas 
´[ Sítio oficial]

Clubes de futebol da Palestina